Пит Сампрас је по трећи пут узастопно освојио турнир. У финалу је био бољи од Бориса Бекера резултатом 6-7 (5), 6-2, 6-4, 6-2.

Носиоци 

  Андре Агаси (полуфиналиста)
  Пит Сампрас (победник)
  Борис Бекер (финалиста)
  Горан Иванишевић (полуфиналиста)
  Мајкл Ченг (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (четвртфиналиста)
  Вејн Фереира (четврто коло)
  Сержи Бругера (повукао се пре почетка турнира)

  Михаел Штих (прво коло)
  Марк Росе (прво коло)
  Џим Куријер (друго коло)
  Рихард Крајичек (прво коло)
  Стефан Едберг (друго коло)
  Тод Мартин (четврто коло)
  Андреј Медведев (друго коло)
  Ги Форже (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту ATPtour.com

Вимблдон 1995.
Вимблдон — мушкарци појединачно